Thar heeft meerdere betekenissen:
De Tharwoestijn, een woestijn in India en Pakistan;
Thargeiten, een groep zoogdieren.
THAR, het ontwikkelingsplatform voor logistieke bedrijven